

Persone 
Cesare Dami – accademico e politico italiano
Elisabetta Dami – scrittrice italiana
Giuliano Dami – avventuriero italiano
Rinaldo Dami meglio noto come Roy D'Amy – fumettista italiano,

Altro
Palazzo Dami – palazzo storico di Firenze